Алексанин — фамилия; имеет женскую форму Алексанина.

Известные носители:
 Алексанин, Дмитрий Сергеевич (род. 1991) — казахстанский фехтовальщик (шпага), мастер спорта международного класса, чемпион и призёр Азиатских игр. Участник летних Олимпийских игр 2012 года.
 Алексанин, Сергей Сергеевич (род. 1959) — российский учёный-медик, специалист в области медицины катастроф, член-корреспондент РАН (2019).